L'esquelet humà adult està constituït per almenys 206 ossos, podent arribar el seu nombre en algunes persones, incloent-hi els ossos wormians, típicament als 210. En el lactant i el nen cal sumar-hi 3 o 4 vèrtebres sacres, que posteriorment es fonen en el sacre, de 3 a 5 vèrtebres coccigeals, que després es fonen en el còccix, i l'ili, isqui i pubis, que en l'adult estan fusionats en el coxal. La majoria dels ossos són parells, amb un membre de cada parell a cada costat del cos. Els ossos senars són: les vèrtebres, l'estern, el frontal, l'occipital, la mandíbula, l'esfenoide, l'etmoide, el vòmer i el hioide.

Entre parèntesis i en negreta es mostra el nombre total d'ossos de cada tipus a l'esquelet humà.

Cap ossi (25 )

Tronc i coll (53)

Columna vertebral (26)

Ossos del tòrax (25) 

 Estern (1)
 Costelles (24)
 Costelles vertaderes (14)
 Primera costella vertadera (2)
 Segona costella vertadera (2)
 Tercera costella vertadera (2)
 Quarta costella vertadera (2)
 Cinquena costella vertadera (2)
 Sisena costella vertadera (2)
 Setena costella vertadera (2)
 Costelles falses (6)
 Primera costella falsa (2)
 Segona costella falsa (2)
 Tercera costella falsa (2)
 Costelles flotants (4)
 Primera costella flotant (2)
 Segona costella flotant (2)

Ossos de la pelvis (2) 

 Coxal (2)

Esquelet apendicular (128)

Membre superior o extremitat superior (64)

Mà: carp i metacarp (26)

Mà: dits (falanges) (28)

Membre o extremitat inferior (64)

Peu: tars i metatars (24)

Peu: dits (falanges) (28) 

A les mans i els peus també hi ha un nombre variable d'ossos sesamoides. Les ròtules són ossos sesamoides.

Esquelet en nens 
Els nens tenen alguns ossos més, que es van fusionant:

 Vèrtebres sacres (4 o 5), que es fusionen en l'adult per formar el sacre.
 Vèrtebres coccigeals (3 o 5), que es fusionen en l'adult per formar el còccix.
 Ili, isqui i pubis, que es fusionen en l'adult per formar el coxal.

En tot cas, el nombre total d'ossos de l'esquelet humà és lleugerament variable a causa de l'existència dels wormians del cap i els sesamoides de les mans i els peus.

Notes 

Llistes de biologia